Аргишти ():

 Аргишти — армянское мужское имя;
 Аргишти I — царь государства Урарту, находившегося на Армянском нагорье (сын Менуа, годы правления 786—764 до н. э.)
 Аргишти II — царь государства Урарту, находившегося на Армянском нагорье (сын Русы I, годы правления ок. 714—685 до н. э.)